Estat Català o República Catalana, objectiu a què tendeix la lluita política d'una part del moviment independentista català
 Estat Català, partit polític independentista i de combat nacionalista de Catalunya fundat pel coronel Francesc Macià l'any 1922 
 Estat Català-Partit Proletari (EC-PP), partit polític comunista resultant de l'escissió del sector més obrerista i esquerrà d'Estat Català el 1932